Das Tumorzentrum Freiburg – Comprehensive Cancer Center Freiburg (CCCF) ist ein onkologisches Krebszentrum in Südbaden. Es gehört zum Universitätsklinikum Freiburg und damit zur Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Hier werden Krebspatienten individuell und interdisziplinär behandelt. Patienten können durch die Teilnahme in Studien von neuen Ansätzen bei Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen profitieren.  Ergänzt wird die medizinische Behandlung durch zahlreiche unterstützende Angebote von der Krebsprävention bis zur psychologischen Nachbetreuung. Das Tumorzentrum Freiburg mit seiner umfassenden Ausstattung für Therapie und Diagnose ist zudem Anlaufstelle für ärztliche Kollegen und Kooperationspartner in der Region Freiburg und für Selbsthilfegruppen.

Das Tumorzentrum Freiburg versteht sich als Koordinationsstelle aller Aktivitäten am Universitätsklinikum, die sich mit Onkologie befassen. Krebspatientinnen und Patienten kommen über zentrale Ambulanzen aus 35 Mitgliedsabteilungen zur Behandlung. Über die individuelle Therapie entscheiden 25 interdisziplinäre Tumorkonferenzen, in denen Ärzte aller beteiligten Fachrichtungen sitzen. Das Qualitätsmanagement begleitet und überwacht alle Behandlungen.

Das Tumorzentrum Freiburg  arbeitet eng mit nationalen und internationalen Tumorzentren zusammen, ebenso mit regionalen Kliniken und Ärzten. Die Krebsforschung am Tumorzentrum wird gefördert durch Abteilungen wie Biobanken oder das Freiburger Krebsregister. In klinischen Studien können Patientinnen und Patienten neue, vielversprechende Medikamente erhalten, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Viele Zusatzangebote gehören dazu wie die psychoonkologische Betreuung, Beratung in sozialen Fragen oder Tigerherz... wenn Eltern Krebs haben.

Geschichte 

 1979: Gründung Tumorzentrum Freiburg 
 2001: Erstes interdisziplinäres Kompetenzzentrum,  Zentrum für Thoraxtumore, getragen durch Hämatologie/ Onkologie, Strahlenheilkunde und Thoraxchirurgie
 2002: Beginn der Etablierung des Comprehensive Cancer Centers, Gründungsdirektor Prof. Dr. Paul Kleihues seit 1. Oktober 2004 
 2006: Begutachtung des neuen Konzepts der Integration des Tumorzentrums in das CCCF unter dem Namen „Tumorzentrum Ludwig Heilmeyer – Comprehensive Cancer Center“ durch die Deutsche Krebshilfe
 2006: Fusion Tumorzentrum und CCCF

Krebsforschung 
Die interdisziplinäre und umfassende Versorgung der Patientinnen und Patienten und die Förderung der Translationalen Krebsforschung stehen im Mittelpunkt des Wirkens des Tumorzentrums Freiburg - CCCF. Im Rahmen Klinischer Studien können Tumorpatienten besonderen  Zugang zu neuen  Diagnose- und Therapiekonzepten bekommen. Betroffene profitieren von neuen wissenschaftlichen Ansätzen. Dabei wird die Umsetzung (=Translation) von Forschungsergebnissen in klinische Studien durch das Zentrum Klinische Studien sowie durch Early Clinical Trial Units (ECTU) für Erwachsene und für Kinder ermöglicht.

Diese Forschungsschwerpunkte gibt es am Tumorzentrum Freiburg:

 Zentrum Translationale Krebsforschung
 Verbundforschung
 Klinische Studien
 Freeze Konzept/ Biobanken
 Selbsthilfeforschung
 Deutsches Konsortium Translationale Krebsforschung (DKTK)

Weblinks 
 Website

Onkologie
Medizinisches Forschungsinstitut
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Gegründet 1979